Pachybrachis  — политипный род  из подсемейства  в семействе .

Описание 
Задний край переднеспинки с хорошо развитой толстой каёмкой, без зубчиков.

Систематика 

 Pachybrachis abdominalis Say, 1824
 Pachybrachis alacris Fall 1915
 Pachybrachis alticola Fall 1915
 Pachybrachis analis LeConte 1861
 Pachybrachis arizonensis Bowditch 1909
 Pachybrachis atomarius
 Pachybrachis autolycus Fall 1915
 Pachybrachis badius Fall 1915
 Pachybrachis bajulus Suffrian 1852
 Pachybrachis bivittatus Say 1824
 Pachybrachis brevicollis LeConte 1880
 Pachybrachis brevicornis Fall 1915
 Pachybrachis brunneus Bowditch 1909
 Pachybrachis bullatus Fall 1915
 Pachybrachis caelatus LeConte 1858
 Pachybrachis calcaratus Fall 1915
 Pachybrachis calidus Fall 1915
 Pachybrachis californicus Fall 1915
 Pachybrachis carbonarius Haldeman 1849
 Pachybrachis carolinensis Bowditch 1910
 Pachybrachis cephalicus Fall 1915
 Pachybrachis chaoticus Fall 1915
 Pachybrachis circumcinctus Crotch 1874
 Pachybrachis coloradensis Bowditch 1909
 Pachybrachis confederatus Fall 1915
 Pachybrachis conformis Suffrian	1852
 Pachybrachis confusus Bowditch 1909
 Pachybrachis connexus Fall 1915
 Pachybrachis consimilis Fall 1915
 Pachybrachis conspirator Fall 1915
 Pachybrachis contractifrons Fall 1915
 Pachybrachis convictus Fall 1915
 Pachybrachis crassus Bowditch 1909
 Pachybrachis croftus Bowditch 1909
 Pachybrachis cruentus LeConte 1880
 Pachybrachis cylindricus Bowditch 1909
 Pachybrachis delumbis Fall 1915
 Pachybrachis densus Bowditch 1909
 Pachybrachis desertus Fall 1915
 Pachybrachis dilatatus Suffrian 1852
 Pachybrachis discoideus Bowditch 1909
 Pachybrachis diversus Fall 1915
 Pachybrachis donneri Crotch 1874
 Pachybrachis dubiosus LeConte 1880
 Pachybrachis duryi Fall 1915
 Pachybrachis falli Leng 1920
 Pachybrachis femoratus Olivier 1808
 Pachybrachis fortis Fall 1915
 Pachybrachis fractus Fall 1915
 Pachybrachis fuscipes Fall 1915
 Pachybrachis gracilipes Fall 1915
 Pachybrachis haematodes Suffrian 1852
 Pachybrachis hepaticus Melsheimer 1847

 Pachybrachis hybridus Suffrian 1852
 Pachybrachis illectus Fall 1915
 Pachybrachis immaculatus Jacoby 1889
 Pachybrachis impurus Suffrian 1852
 Pachybrachis infaustus Haldeman 1849
 Pachybrachis insidiosus Fall 1915
 Pachybrachis integratus Fall 1915
 Pachybrachis jacobyi Bowditch 1909
 Pachybrachis lachrymosus Fall 1915
 Pachybrachis laevis Bowditch 1909
 Pachybrachis latithorax Clavareau 1913
 Pachybrachis liebecki Fall 1915
 Pachybrachis litigiosus Suffrian 1852
 Pachybrachis livens LeConte 1858
 Pachybrachis lodingi Bowditch 1909
 Pachybrachis longus Bowditch 1909
 Pachybrachis luctuosus Suffrian 1858
 Pachybrachis luridus Fabricius 1798
 Pachybrachis lustrans LeConte 1880
 Pachybrachis m-nigrum Melsheimer 1847
 Pachybrachis macronychus Fall 1915
 Pachybrachis marginatus Bowditch 1909
 Pachybrachis marginipennis Bowditch 1909
 Pachybrachis marmoratus Jacoby 1889
 Pachybrachis melanostictus Suffrian 1852
 Pachybrachis mellitus Bowditch 1909
 Pachybrachis mercurialis Fall 1915
 Pachybrachis microps Fall 1915
 Pachybrachis minor Bowditch 1909
 Pachybrachis mitis Fall 1915
 Pachybrachis mobilis Fall 1915
 Pachybrachis morosus Haldeman 1849
 Pachybrachis nero Bowditch 1909
 Pachybrachis nigricornis Say 1824
 Pachybrachis nobilis Fall 1915
 Pachybrachis nogalicus Fall 1915
 Pachybrachis notatus Bowditch 1910
 Pachybrachis nubigenus Fall 1915
 Pachybrachis nubilus Bowditch 1909
 Pachybrachis nunenmacheri Fall 1915
 Pachybrachis obfuscatus Fall 1915
 Pachybrachis obsoletus Suffrian 1852
 Pachybrachis osceola Fall 1915
 Pachybrachis othonus Say 1825
 Pachybrachis parvinotatus Fall 1915
 Pachybrachis pawnee Fall 1915
 Pachybrachis peccans Suffrian 1852
 Pachybrachis pectoralis Melsheimer 1847
 Pachybrachis petronius Fall 1915
 Pachybrachis picturatus Germar 1824
 Pachybrachis pinguescens Fall 1915
 Pachybrachis placidus Fall 1915

 Pachybrachis pluripunctatus Fall 1915
 Pachybrachis postfasciatus Fall 1915
 Pachybrachis praeclarus Weise 1913
 Pachybrachis precarius Fall 1915
 Pachybrachis prosopis Fall 1915
 Pachybrachis proximus Bowditch 1909
 Pachybrachis pulvinatus Suffrian 1852
 Pachybrachis punctatus Bowditch 1909
 Pachybrachis punicus Fall 1915
 Pachybrachis purus Fall	1915
 Pachybrachis pusillus Bowditch 1909
 Pachybrachis quadratus Fall 1915
 Pachybrachis quadrioculatus Fall 1915
 Pachybrachis relictus Fall 1915
 Pachybrachis roboris Fall 1915
 Pachybrachis sanrita Bowditch 1909
 Pachybrachis signatifrons Mannerheim 1843
 Pachybrachis signatus Bowditch 1909
 Pachybrachis snowi Bowditch 1909
 Pachybrachis sonorensis Jacoby 1889
 Pachybrachis spumarius Suffrian 1852
 Pachybrachis stygicus Fall 1915
 Pachybrachis subfasciatus Leconte 1824
 Pachybrachis sublimatus Fall 1915
 Pachybrachis subvittatus LeConte 1880
 Pachybrachis tacitus Fall 1915
 Pachybrachis texanus Bowditch 1909
 Pachybrachis thoracicus Jacoby 1889
 Pachybrachis tridens Melsheimer 1847
 Pachybrachis trinotatus Melsheimer 1847
 Pachybrachis truncatus Bowditch 1909
 Pachybrachis tumidus Bowditch 1909
 Pachybrachis turbidus LeConte 1880
 Pachybrachis turgidicollis Fall 1915
 Pachybrachis tybeensis Fall 1915
 Pachybrachis umbraculatus Suffrian 1852
 Pachybrachis uncinatus Fall 1915
 Pachybrachis uteanus Fall 1915
 Pachybrachis vacillatus Fall 1915
 Pachybrachis varians Bowditch 1909
 Pachybrachis varicolor Suffrian 1852
 Pachybrachis vau Fall 1915
 Pachybrachis vestigialis Fall 1915
 Pachybrachis viduatus Fabricius 1801
 Pachybrachis virgatus LeConte 1880
 Pachybrachis vulnerosus Fall 1915
 Pachybrachis wenzeli Fall 1915
 Pachybrachis wickhami Bowditch 1909
 Pachybrachis xantholucens Fall 1915
 Pachybrachis xanti Crotch 1873

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Скрытоглавы
Роды жесткокрылых